Савиновка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Савиновка — упраздненное село в Жаркаинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Савиновка — село в Дальнереченском районе Приморского края.